Десаї — індійське прізвище.

 Аніта Десаї (* 1937) — індійська письменниця
 Марсель Десаї (* 1968) — французький футболіст ганського походження
 Махадев Десаї (* 1892) — індійський активіст за незалежність, а також націоналістичний письменник
 Кіран Десаї (* 1971) — індійська письменниця, яка постійно проживає в США

Індійські прізвища